Der WKS Grunwald Poznań ist ein 1947 gegründeter Sportverein aus dem gleichnamigen Stadtteil der polnischen Stadt Posen. Das Kürzel WKS steht für „Wojskowy Klub Sportowy“, also Armeesportverein. Der Verein unterhält Abteilungen in den Sportarten Orientierungslauf, Ringen, Handball, Tennis, Sportschießen, Leichtathletik und Hockey.

Hockey 

Schon vor dem Zweiten Weltkrieg (als WKS Poznań) gewann Grunwald drei Mal den polnischen Pokal. Sieben Jahre nach dem Krieg begann der Verein wieder Hockey zu spielen. 1975 trat die Abteilung zum KS Pocztowiec Poznań über, doch einige Jahre später wurde sie wiedergegründet. Insgesamt stehen 15 nationale Titel im Feld und neun Titel in der Halle zu Buche. Seit den 90er Jahren nimmt der ganz in Blau spielende Verein auch an Europacup-Wettbewerben teil, wobei das Team 1994 beim Hallen-Landesmeister-Pokal und 1997 Feld-Pokalsieger-Pokal jeweils den dritten Platz erreichte. Rund 100 Spieler gehören der Abteilung an.

Erfolge 

 Polnischer Feldhockey-Meister:  1955, 1966, 1992, 1993, 1994, 1996,1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 als WKS Poznań: 1935, 1936, 1938
 Polnischer Hallenmeister:  1961, 1963, 1965, 1966, 1974, 1992, 1993, 2001, 2003, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023

 EuroHockey Cup Winners Trophy: 1991, 2006

Hallen-Landesmeister-Pokal
 Dritter: 1994

Feld-Pokalsieger-Pokal
 Dritter: 1997

Leichtathletik 
 Monika Drybulska (* 1980), Marathonläuferin
 Grzegorz Gajdus (* 1967), Trainer

Ringen 
Der Verein war lange Zeit das Freistilzentrum Polens. Das Trainer-Duo Marian Kobierski/Zygmunt Kret führte eine Reihe von Ringer an die nationale Spitzenklasse.

 Andrzej Radomski (* 1961), freier Stil, Mittel-, Halbschwer- und Schwergewicht, Vizeeuropameister 1990
 Władysław Stecyk (* 1951), freier Stil, Fliegengewicht, olympischer Silbermedaillengewinner

Weblinks 
 Webpräsenz des WKS Grunwald Poznań

Einzelnachweise 

Poznan
Sportverein (Posen)
Poznan, WKS Grunwald
Poznan, WKS Grunwald
Poznan
Ringerverein
Orientierungslaufverein
Gegründet 1947
Ringen (Polen)